Сидней Уилсон Виейра Давид Тавариш (; 29 сентября 2001) — португальский футболист, полузащитник английского клуба «Лестер Сити».

Карьера

Клубная 
Воспитанник английского клуба «Лестер Сити». Выступал за юношеские команды клуба. За взрослую команду дебютировал 25 февраля 2021 года в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА против пражской «Славии».

Статистика 

по состоянию на 12 марта 2021

Личная жизнь 
Тавариш является двоюродным братом португальского футболиста Нани.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ogol.com

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Лестер Сити»